El Moro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Moro, Guanajuato, ort, Yuriria, 
 El Moro, Hidalgo, ort, Cardonal,

USA 

 El Moro, Colorado, ort, Las Animas County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar